Tovar puede referirse a:

Lugares

EE. UU.
 Hotel El Tovar (en inglés: El Tovar Hotel), antiguo hotel Harvey House situado directamente en el borde sur del Gran Cañón en Arizona;

Venezuela 
 El municipio Tovar en Aragua;
 La ciudad Colonia Tovar, capital del municipio Tovar;
 El municipio Tovar en Mérida;
 La ciudad de Tovar, capital del municipio Tovar;
 Parroquia Antolín Tovar, estado Portuguesa;

Personas 
 Martín Tovar y Blanco Galindo (1726-1811), hacendado venezolano. 
 Martín Tovar Ponte (1772-1843), estadista, parlamentario, político venezolano;
 Manuel Felipe Tovar (1803-1866), presidente de Venezuela;
 Martín Tovar y Tovar (1827-1902), pintor venezolano;
 Agustín Tovar Aguilar(1869- ?), político peruano. 
 Manuel Tovar Siles (1875-1935), dibujante y caricaturista español;
 María Luisa Tovar (1902-1992), ceramista venezolana;
 Antonio Tovar (1911-1985), filólogo, lingüista e historiador español;
 Óscar Tovar (1923-2009), agrostólogo peruano;
 Rafael Tovar (1928-1999), empresario, abogado y político venezolano;
 Luis Gerardo Tovar (1932-1991), actor, locutor y declamador venezolano;
 Carlos Tovar Bracho (1933-2001), narrador deportivo venezolano;
 César Tovar (1940-1994), beisbolista venezolano;
 Juan Vicente Tovar (1945-2000), jinete venezolano;
 Lupita Tovar (1910-2016), actriz mexicana;
 Rigo Tovar (1946-2005), cantante mexicano;
 Carlos Tovar Samanez (1947-), arquitecto, diseñador, caricaturista y  ensayista peruano.
 Hans-Werner Tovar (1948-), político alemán;
 Eudomar Tovar (1957-), economista venezolano;
 Larry Tovar Acuña (1958-), ingeniero, narcotraficante venezolano;
 Luis Felipe Tovar (1961-), actor mexicano;
 Gustavo Tovar-Arroyo (1968-), acitvista venezolano;
 Rodrigo Tovar Pupo, excomandante paramilitar colombiano;
 Nany Tovar (1987-), modelo y actriz venezolana;
 Munich Tovar (1989-), atleta venezolana;
 Silvestre Tovar-Lange, diplomático venezolano;
 Sancho de Tovar (1470-1545), navegante portugués;
 Juan de Tovar (1547-1626), sacerdote jesuita mexicano;
 Gregorio López de Tovar(1547-1636), jurista español;
 Fernando Sánchez de Tovar (f. 1384), navegante portugués;
 Juan Fernández de Velasco y Tovar (1550-1613), noble español;
 Francisco Antonio Fernandez de Velasco y Tovar, virrey de Cataluña de 1696 a 1697, durante el reinado de Felipe V;
 Manuel Núñez Tovar (1876-1928), naturalista, investigador, parasitólogo y entomólogo venezolano; 
 Ricardo Zuloaga Tovar (1853- 1935), ingeniero y empresario venezolano;